Еспартінья́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 60 км на південний схід від Ліможа, 22 км на північний захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 181 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 400,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Еспартіньяк на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Еспартіньяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез